Fleissner bzw. Fleißner ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Fleissner (* 1946), deutscher Chemiker und Kognitionswissenschaftler
 Barbara Fleißner (* 1983), österreichische Fernsehmoderatorin
 Günther Fleissner (* 1940), deutscher Zoologe
 Hans Fleißner (1881–1929), deutscher Chemiker
 Heinrich Fleißner (1888–1959), deutscher Politiker (USPD/SPD/SED) und Polizeipräsident
 Herbert Fleissner (1928–2016), deutscher Verleger
 Hermann Fleißner (1865–1939), sozialdemokratischer Politiker
 Horst Fleißner  (1926–2015), deutscher Mediziner
 Peter Fleissner (* 1944), österreichischer Informationswissenschaftler und Hochschullehrer für Internet und Gesellschaft 
 Siegfried Fleissner (1943–2013), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)
 Werner Fleißner (1922–1985), Generaloberst der NVA und Stellvertreter des Ministers für Nationale Verteidigung der DDR